Cette page établi la liste des peintures connues de Jean-François de Troy, né le  à Paris et mort le  à Rome, peintre français du .

Liste

Dates non documentées

Notes et références

Bibliographie 
 Leribault, 2002 : Christophe Leribault, Jean-François de Troy (1679 - 1752, Paris, Arthena, 2002.

Liste en rapport avec la peinture
Troy